Nightcrawler peut faire référence à :

Cinéma 
 Nightcrawler, le titre original de Night Call, film américain écrit et réalisé par Dan Gilroy, sorti en 2014.

Télévision 
 Nightcrawler est le titre original de La Lumière des ténèbres, un épisode de la série La Cinquième Dimension sorti en 1985.

Comics 
 Nightcrawler, le nom original du personnage de Diablo, un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Musique 
 Nightcrawlers est un groupe de musique électronique britannique des années 1990